Bodrog kan betyda flera saker;

 Bodrog (flod) – flod i Slovakien och Ungern
 Bodrog, Kaposvári kommun – samhälle i provinsen Somogy i Ungern